В одиночному розряді тенісного турніру Athens Trophy 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Сесілія Дальман здобула титул, у фіналі перемігши Катю Пікколіні 7–5, 7–5.

Сіяні гравчині 

 Забіне Гак (чвертьфінал)
 Лаура Гарроне (1-ше коло)
 Емануела Зардо (чвертьфінал)
 Сесілія Дальман (переможниця)

 Елена Пампулова (2-ге коло)
 Федеріка Бонсіньйорі (півфінал)
 Катя Пікколіні (фінал)
 Чілла Бартош (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Athens Trophy